

Geografia

Germania 
Monaco di Baviera (München) – capoluogo della Baviera 
Monaco di Vestfalia (Münster) – capoluogo del Distretto di Münster

Italia 
Monaco – frazione di Taverna in provincia di Catanzaro
Monte Monaco – montagna di San Vito lo Capo in provincia di Trapani

Monaco 
Monaco – espressione breve, comunemente usata per indicare il Principato di Monaco
Comune di Monaco – unica divisione amministrativa del principato

Persone 
 Alfredo Monaco – medico e partigiano italiano
 Antonio Monaco – militare italiano
 Attilio Monaco – diplomatico, orientalista e storico italiano
 Carmine Monaco – attore e cabarettista italiano
 Cristoforo Monaco – allenatore di pallacanestro italiano.
 Eitel Monaco – avvocato, dirigente pubblico e produttore cinematografico italiano
 Eustachio il Monaco – pirata e mercenario francese
 Francesco Monaco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Francesco Monaco – pilota motociclistico italiano
 Francesco Monaco – vescovo italiano
 Franco Monaco – politico italiano
 Frank Monaco – fotografo statunitense
 Gennaro Monaco – ex calciatore italiano
 Giorgio Monaco – archeologo italiano
 Giorgio Monaco (detto Amartolo) – storico bizantino
 Giovanni Monaco – insegnante e partigiano italiano 
 Giulia Monaco – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista.
 Giusto Monaco – filologo classico italiano
 Guido monaco, conosciuto anche come Guido d'Arezzo o Guido Pomposiano – monaco e teorico della musica italiano
 Johnny Monaco – chitarrista e cantante statunitense
 Juan Mónaco – tennista argentino
 Kara Monaco – modella statunitense
 Kelly Monaco – attrice e modella statunitense
 Lorenzo Monaco –  monaco, pittore e miniatore italiano
 Michele Monaco – religioso e storico italiano
 Nicola Monaco – militare e partigiano italiano
 Ottorino Monaco – medico e politico italiano
 Pietro Monaco – brigante italiano
 Pietro Monaco – incisore
 Raffaele Monaco La Valletta – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Salvatore Monaco – calciatore italiano
 Salvatore Monaco – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Teofilo (monaco) – monaco tedesco
 Vincenzo Monaco – architetto italiano
 Walter Monaco – ex calciatore e allenatore di calcio italiano

Sport 
Association Sportive de Monaco Football Club abbreviata AS de Monaco FC e più semplicemente Monaco – squadra calcistica di Monaco

Musica 
Monaco – band inglese attiva dal 1997 al 2001

Altro 
Monaco – figura religiosa
Monaco – in architettura, un elemento della capriata
Monaco – classe del gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons
Monaco – carattere tipografico dell'Apple
Monaco: What's Yours Is Mine – videogioco sviluppato da Pocketwatch Games
 Monaco - Sull'orlo della guerra (titolo originale Munich – The Edge of War) – film del 2021 diretto da Christian Schwochow

Pagine correlate 
 Il monaco

Altri progetti